Филип Скотт (, , ) — имя и фамилия:
 Скотт, Фил (род. 1958) — американский автогонщик, предприниматель и политик.
  (род. 1961) — игрок в австралийский футбол.
  (1900—1983), британский боксёр.
  (род. 1974), шотландский футболист.
  (род. 1952), австралийский актёр, певец, пианист, писатель и комик.